O Chile competiu nos Jogos Pan-Americanos de Inverno de 1990, disputado em Las Leñas, Argentina, e não conquistou nenhuma medalha. A delegação contou com 9 atletas.

Países nos Jogos Pan-Americanos de 1990
Chile nos Jogos Pan-Americanos
Desporto no Chile em 1990